Ellinghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Ellinghaus (* 1946), deutscher Bauunternehmer und Journalist
 Horst-Emil Ellinghaus (* 1948), deutscher Politiker
 Wilhelm Ellinghaus (1888–1961), deutscher Jurist und Politiker